B’lieve I’m Goin Down… — шестой студийный альбом американского автора и рок-гитариста Курта Вайла, вышедший 25 сентября 2015 года.

Об альбоме 
Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий.

Итоговые списки

Список композиций

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы США
Альбомы Matador Records